John Lloyd e Wendy Turnbull hanno battuto in finale Cássio Motta e Cláudia Monteiro 6-2, 7-6.

Teste di serie

 John Lloyd /  Wendy Turnbull (Campioni)
 Jimmy Arias /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Mel Purcell /  Andrea Leand (secondo turno)
 Sherwood Stewart /  Lucia Romanov (semifinali)

 Bruce Manson /  Pam Teeguarden (semifinali)
 Dennis Ralston /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Tracy Delatte /  Candy Reynolds (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1982